El Colorado bezeichnet:

 El Colorado (Argentinien), Gemeinde im Departamento Pirané in der Provinz Formosa im Norden Argentiniens
 El Colorado (Chile) Skigebiet in Chile